

Cinema  
 Quella sporca dozzina (The Dirty Dozen) – film del 1967 diretto da Robert Aldrich

Musica 
 The Dirty Dozen – album dei Krokus del 1993
 The Dirty Dozen – album di George Thorogood and the Destroyers del 2009
 D12 (abbreviazione di The Dirty Dozen) – gruppo musicale hip hop statunitense